

Geografia
 Tane  – antica provincia giapponese
 Le Tane  – altro nome di Valgiurata, curazia di San Marino

Altro
 Plurale di tana
 Tane  – antica divinità māori